Een begrip uit de biologie, het uitsterven van taxa (zoals geslachten, soorten, ondersoorten) en populaties, zie: uitsterven
 Een begrip uit de astronomie, de absorptie van straling door interstellaire materie, zie: extinctie (astronomie)
 Een begrip uit de spectroscopie, zie: UV/VIS-spectroscopie#Extinctie
 Een begrip uit de psychologie, de uitdoving van een voorwaardelijke reflex. Zie ook klassieke conditionering.